Az alábbi lista tartalmazza az angol Chelsea Football Club jelentős játékosait. Csak azok a játékosok kaptak helyet a listában, akik több, mint 100 mérkőzésen játszottak a csapatban, azonban vannak olyanok is, akik nem érték el a 100 mérkőzéses határt, viszont jelentősen hozzájárultak a csapat teljesítményéhez (mint Finnieston és Vialli), a klub legelső keretének tagjai voltak (mint Foulke és Robertson) vagy az Év Játékosává választották (mint Elliott és Gullit).

Az összes Wikipédia szócikkel rendelkező játékosért lásd: :Kategória:A Chelsea labdarúgói.

Játékosok 
2009. április 19. szerint

Jelentős csapatkapitányok

Magyarázat 
 GK – Kapus (Goalkeeper)
 FB – Hátvéd (Fullback)
 RB – Jobbhátvéd (Right back)
 LB – Balhátvéd (Left back)
 CB – Középhátvéd (Centre back)
 HB – Fedezet (Half back)
 MF – Középpályás (Midfielder)
 W  – Szélső (Winger)
 RW – Jobb szélső (Right Winger)
 LW – Bal szélső (Left Winger)
 FW – Csatár (Forward)
 ST – Támadó (Striker)

Kapcsolódó szócikkek 
 Chelsea FC
 Chelsea FC#Statisztikák, rekordok

Jegyzetek

Források 
 chelseafc.com Játékos adatbázis
 

Klubcsapatok játékosainak listái
!
Chelsea